Болото у села Нюхча — государственный природный заказник регионального значения в Беломорском районе Республики Карелия. Ландшафт представлен обширными верховыми и приморскими травяными болотами. 

Находится в окрестностях Нюхчи и на Поморском берегу, южная граница — железнодорожная линия «Беломорск — Вологда», западная — по реке Нюхча, восточная — по реке Челица, северная граница, требующая уточнения, проходит по акватории Белого моря.

В этом районе образуют тысячные скопления перелётные гуси, казарки, морские утки, кулики.

На болотах население собирает морошку и клюкву, в лесах — чернику, бруснику и грибы.

На территории в 1974 году создан болотный заказник площадью 3500 га, внесённый в Список особо охраняемых природных территорий Карелии как эталонная для южного Прибеломорья болотная система.

Примечания

Литература 
 Елина Г. А. Типы болот прибеломорской низменности. Болота Карелии и пути их освоения. — Петрозаводск, 1971. С. 51—79.
 Скокова Н. Н., Виноградов В. Г. Охрана местообитаний водно-болотных птиц. — М., 1986. — 240 с.
 Антипин В. К., Токарев П. Н. Болотные заказники и болота—памятники природы Карелии. Охраняемые природные территории и памятники природы Карелии. — Петрозаводск, 1992. — С. 52—63.
 Зимин В. Б. и др. Орнитофауна Карелии. — Петрозаводск, 1993. — 220 с.

Ссылки 
 

Бассейн Белого моря
Водно-болотные угодья
Болота Карелии
Охраняемые природные территории Карелии
Беломорский район